Belemnospora är ett släkte av svampar. Belemnospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Belemnospora